Speicher I steht für:

 Speicher I (Bremen), ein Speicher in Bremen
 Speicher I (auch Türmchenspeicher), ein Speicher in Stralsund, siehe Hafenstraße 8 (Stralsund)